le terme de Cafres sert à désigner les Noirs d’Afrique Australe ;
 il a donné son nom à la Cafrerie britannique (rattachée ensuite à la province du Cap en Afrique du Sud) ;
 la fête des Cafres commémore l’abolition de l'esclavage le  à La Réunion ;
 la plaine des Cafres est une région de l’île de la Réunion.